Персеверанс — марсохід НАСА.
 Персеверанс — паровоз британського інженера Тімоті Берстола.
 Персеверанс — пароплав американського винахідника Джона Фітча.
 Персеверанс — студійний альбом американської групи Hatebreed.